Il Prato ima više značenja:
 Il Prato, Arezzo
 Il Prato, Pisa